Сан Франсиско Кобен има више значења:

 Сан Франсиско Кобен (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско Кобен, Сентро де Реабилитасион Сосијал (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику